Николас может означать:

Фамилия 
 Николас, Адольфо (1936—2020) — испанский иезуит и генерал Общества Иисуса, тринадцатый по счету глава ордена.
 Николас, Вальтраут (псевдоним Ирена Кордес, 1897—1962) — немецкая журналистка и писательница, жертва сталинских репрессий.
 Николас, Джереми (род. 1947) — английский актёр, композитор, радиоведущий и музыкальный критик.
 Николас, Джон (1879—1929) — английский футболист, чемпион летних Олимпийских игр 1900.
 Николас, Дрю (род. 1981) — американский профессиональный баскетболист.
 Николас, Лоуренс Анвон (род. 2001) — нигерийский футболист, полузащитник.
 Николас, Питер (род. 1959) — бывший валлийский профессиональный футболист, ныне тренер.
 Николас, Сэмюэл (1744—1790) — первый комендант корпуса морской пехоты США.
 Николас, Томас Иэн (род. 1980) — американский актёр, музыкант и продюсер.
 Николас, Хильда (1884—1961) — австралийская художница.
 Николас, Чарли (род. 1961) — шотландский футболист и спортивный журналист.

Имя 
 Николас Кейдж (род. 1964) — американский актёр, продюсер и режиссёр, лауреат премии «Оскар».
 Николас Тульп (1593—1674) — голландский хирург и мэр Амстердама.

Топоним 
 
 Николас-Ромеро — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Мехико.

См. также 
 
 Николай